Ciudad abierta puede referirse a:

 Ciudad Abierta (emisora), un canal de TV de la República Argentina.
 Ciudad abierta (Derecho), un estatus especial para proteger ciudades en tiempos de guerra.
 Ciudad Abierta (Ritoque), un campo de experimentación arquitectónica, situado en Ritoque, V región, Chile.